Fraile puede referirse a:

Miembros de una orden religiosa católica mendicante: Frailes.

El nombre común de la planta Lythrum salicaria.
El nombre común de la planta Muscari neglectum.
El nombre común de la planta Papaver rhoeas.
El nombre común de la planta Veronica anagallis-aquatica.

 Frailes, un distrito de Costa Rica, en el cantón de Desamparados.
 Frailes, un municipio de la provincia de Jaén, España.
 Fraile, término náutico.
Un nombre antiguo dado al ave Vanellus chilensis, además, así se le conoce en la Isla Grande de Chiloé.